Вей:

 Вей, Жан-Луи (1840—1909) — католический епископ, апостольский викарий Восточного Сиама.
 Вей, Линден (род. 1991) — канадский хоккеист.
 Вей, Франсис (1812—1882) — французский писатель и художественный критик.
 Вей — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Вёй — коммуна во Франции, находится в регионе Центр.
 Вей (озеро)

См. также 
 Вэй — многозначный термин